Ocra puede referirse a:

 Abelmoschus esculentus, una especie de planta medicinal.
Ocra (Perú), localidad peruana.